Капранов — русская фамилия. Женская форма — Капранова. Известные носители:
 Капранов, Вадим Павлович (1940—2021) — советский баскетболист и тренер.
 Капранов, Василий Логвинович (1904—1950) — советский партийный деятель, участник партизанского движения, председатель Черниговского облисполкома.
 Капранов, Виктор Павлович (1886—1930) — участник революционного движения в России.
 Капранов, Виталий Витальевич (род. 1967) — украинский издатель, писатель и публицист. Брат Капранова Дмитрия Витальевича.
 Капранов, Григорий Матвеевич (1906—1960) — первый секретарь Ивановского обкома ВКП(б) в 1944—1947 годах.
 Капранов, Дмитрий Витальевич (род. 1967) — украинский издатель, писатель и публицист. Брат Капранова Виталия Витальевича.
 Капранов, Игорь Павлович (род. 1986) — российский рок-музыкант, певец и гитарист.
 Капранов, Михаил Владимирович (род. 1927) — советский и российский учёный, педагог.
 Капранов, Михаил Михайлович (род. 1962) — российский математик.
 Капранов, Николай Иванович (1941—2021) — советский и российский врач и деятель науки, специалист по лечению муковисцидоза, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003).
 Капранов, Роман Сергеевич (род. 1983) — российский спортсмен, чемпион и рекордсмен летних Паралимпийских игр 2012 года в беге на 200 м.

 Капранова, Ольга Сергеевна (род. 1987) — российская спортсменка (художественная гимнастика).

См. также 
 Капраника
 Капранос
 Капранское